IVM (motorfiets), een Duits motorfietsmerk
 In-vitromaturatie, een techniek in de biotechnologie
 Instituut voor Milieuvraagstukken, een instituut voor onderwijs en onderzoek
 Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, een instelling in de gezondheidszorg
 Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland